Project Zero může znamenat:

 Project Zero (Google), tým bezpečnostních analytiků najatých společností Google
 Project Zero (herní série), japonská hororová herní série
 AgustaWestland Project Zero, technologický demonstrátor bezpilotního letounu